Hakon Lund er navnet på flere personer:

 Hakon Lund (kemiker) (1898-1979) – dansk kemiker og rektor
 Hakon Lund (kunsthistoriker) (født 1928) – en dansk kunsthistoriker